Karol Wojtyła (1879–1941) tiszthelyettes a Császári és Királyi Hadseregben, majd kapitány a függetlenné vált Lengyelország hadseregében. II. János Pál pápa édesapja.
II. János Pál pápa (1920–2005) polgári neve